•  Лингвистическое значение слова    Prosperity(.англ) - Процветание

 Просперити — эпоха с начала 1920-х до начала Великой депрессии в США, отмечалась экономическим подъёмом и потребительскими настроениями в обществе.
 Просперити — советский чёрно-белый фильм 1932 года о борьбе рабочего класса в США за улучшение условий труда.

Примечания